Sembung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 109,95), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 111,59), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 112,52), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 111,88), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,04, long 111,79), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,34, long 112,09), 
 Desa Sembung (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Kelurahan Sembung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar